Perfect Symmetry – album dei Fates Warning del 1989
 Perfect Symmetry – album dei Keane del 2008
 Perfect Symmetry – singolo dei Keane del 2008